Foucault [fukó] může znamenat:

příjmení osob:
 Léon Foucault (1819–1868), francouzský fyzik, vynálezce Foucaultova kyvadla
 Michel Foucault (1926–1984), francouzský filosof a psycholog
 Jeffrey Foucault, americký zpěvák a textař
 blahoslavený Charles de Foucauld (1858–1916), francouzský mnich

v astronomii
 kráter Foucault – kráter na Měsíci pojmenovaný podle francouzského fyzika Léona Foucaulta (1819–1868)

Francouzská příjmení